Infra-estrutura de Chaves Públicas
 Internet Cache Protocol
 Anterior designação da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), entidade que regula e supervisiona os sectores das comunicações electrónicas e dos serviços postais em Portugal

Desambiguações de siglas